Lucca (ciutat toscana), ciutat d'Itàlia, de la regió de la Toscana, capital de la província de Lucca, al peu dels Apenins i a l'esquerra del riu Serchio 
 Lucca Sicula, municipi italià a la província d'Agrigent 
 Arquebisbat de Lucca, divsió administrativa catòlica immediatament subjecta a la Santa Seu, que pertany a la regió eclesiàstica Toscana 
 Catedral de Lucca, edifici a la ciutat italiana de Lucca (Toscana)
 Ducat de Lucca, estat creat el 1815 al nord de la península Itàlica en base els antics dominis de la República de Lucca, annexionada el 1803 per la França de Napoleó i annexionat al Gran Ducat de Toscana el 1847 
 Ducat de Lucca o Ducat de Túscia, ducat longobard al centre d'Itàlia que incloïa gran part de l'actual Toscana i de la província de Viterbo 
 Escola de Lucca, producció pictòrica dels mestres 
 Província de Lucca, divisió administrativa de la regió de Toscana (Itàlia) 
 Biografies:
 Giuseppe de Lucca (Roma, 1876 - Nova York, 1950), cantant d'òpera italià 
 Paulina Lucca (Viena, 1841- 1908), soprano alemanya